Strada (toponimo tedesco; informalmente anche Strada im Oberland) è una frazione di 41 abitanti del comune svizzero di Ilanz, nella regione Surselva (Canton Grigioni).

Storia 

Fino al 31 dicembre 1977 è stato un comune autonomo; il 1º gennaio 1978 è stato aggregato al comune di Ilanz.

Bibliografia 
 AA. VV., Storia dei Grigioni, 3 volumi, Collana «Storia dei Grigioni», Edizioni Casagrande, Bellinzona 2000

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ilanz
Comuni del Canton Grigioni soppressi
Località del Canton Grigioni